NYM ou Nym peut faire référence à :

Personnages de fiction 

 Le caporal Nym, dans les pièces de Shakespeare Henry V et Les Joyeuses Commères de Windsor, ainsi que d'autres œuvres
 Nymeria Sand ou "Lady Nym", dans la série de romans A Song of Ice and Fire (le trône de fer) et la série télévisée Game of Thrones
 Nym, un pirate extraterrestre dans les jeux vidéo Star Wars
 Les Nym, une race de plantes sensibles dans la série de livres fantastiques La Roue du Temps
 Nym, du décor de campagne les Royaumes oubliés de Dungeons & Dragons
 Nym, dans le jeu vidéo de rôle Black Sigil : Blade of the Exiled

Equipes sportives 

Les Mets de New York (New York Mets), une équipe de la Ligue majeure de baseball
 Les New York Magic, une équipe américaine de football féminin

Lieux 

L'  (New York Methodist Hospital), Brooklyn, New York, USA
 Le  (Nigerian Youth Movement)
 Le Northern Yearly Meeting (rassemblement annuel du nord), une organisation Quaker américaine
 Le parc national des North York Moors, un parc national du Royaume-Uni

Internet et informatique 
 Pseudonyme, en particulier dans le contexte des pseudonymes Internet, venant de l'ancien grec pour nom
 Sur cette base, un projet nommé NYM (dirigé par nymtech) construit depuis 2019 une blockchain et un framework applicatif dédiés au respect de la confidentialité et à éviter les fuites de données.

Autres utilisations 
 Nym Crinkle, nom de plume d' Andrew Carpenter Wheeler (1835 -1903), écrivain, auteur et critique de théâtre américain je rajoute du texte parce que la traduction n'est pas contente, mais la traduction automatique est bonne ! C'est un comble !
 Nym, le surnom de Karl Marx pour sa gouvernante Hélène
 Code IATA de l' aéroport de Nadym, Russie